Понталина ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Юг штата Гойас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Мея-Понти. Население составляет 17 383 человека на 2006 год. Занимает площадь 1 428,194 км². Плотность населения — 12,2 чел./км².

Праздник города —  31 октября.

История 
Город основан в 1938 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 102.746.420,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.042,49 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,805 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Гояс